Neustädter Markt heißen folgende Plätze: 

in Deutschland:
 Neustädter Markt (Dresden), der Marktplatz der Dresdner Neustadt
 Neustädter Markt (Hanau), der zentrale Platz in der Neustadt Hanau 
 Neustädter Markt (Hannover), das städtebauliche Zentrum der Calenberger Neustadt in Hannover 
 Neustädter Markt (Hildesheim), der Marktplatz der Neustadt Hildesheim
in Polen:
 Neustädter Markt (Toruń)